Manzanellidae är en familj av musslor. Manzanellidae ingår i ordningen Solemyoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Manzanellidae 2 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Manzanellidae